Le Championnat NCAA de basket-ball 2014 met aux prises 68 équipes s'affrontant en matchs à élimination directe afin de déterminer le champion de la  NCAA de basket-ball universitaire. 

Cette  commence le  et se termine avec la finale disputée le  à l'AT&T Stadium d'Arlington.

Les Huskies du Connecticut s'imposent en finale face aux Wildcats du Kentucky. C'est le quatrième titre NCAA remporté par Connecticut.

Organisation du tournoi 

Le tour préliminaire se dispute à Dayton dans l'Ohio. Huit villes accueillent les deuxième et troisième tours du tournoi final de la NCAA. Ce sont New York, Milwaukee, Orlando, Spokane, Raleigh, San Antonio, San Diego, Saint-Louis. 

Les quatre salles hôtes des demi-finales, , et finales régionales, ou  sont le FedEx Forum de Memphis, le Honda Center d'Anaheim, le Madison Square Garden de New York et le Lucas Oil Stadium d'Indianapolis.

Le Final Four se déroule à l'AT&T Stadium de Arlington.

Équipes 
Les quatre équipes désignées tête de série à l'issue de la première partie de la saison sont les Gators de la Floride, les Cavaliers de la Virginie, les Wildcats de l'Arizona et les Shockers de Wichita State.

Trente-et-une places sont attribuées aux vainqueurs des tournois de chaque conférence. Les trente-six autres places sont attribuées par un comité de sélection de la NCAA. Le comité établit également le classement de ses 68 équipes, ce qui permet ensuite de déterminer les rencontres.

Compétition

First Four

Région Sud - Memphis

Finale régionale du Sud

Région Est - New York

Finale régionale de l'Ouest

Région Ouest - Anaheim

Finale régionale de l'Est

Région Midwest - Indianapolis

Finale régionale du Midwest

Final Four

Details

Demi-finales du

Finale du

Notes et références

Lien externe 

2014
Basket-ball aux États-Unis en 2014
Sport aux États-Unis en mars 2014
Sport aux États-Unis en avril 2014